Onderdistrict in Indonesië
 Wedarijaksa (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pati in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Wedarijaksa (Wedarijaksa), een plaats in het onderdistrict Wedarijaksa van het regentschap Pati in de provincie Midden-Java